

Onomastica
Eliano – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Eliana

Persone
Eliano – prefetto del pretorio d'Oriente
Eliano – uno dei capi dei Bagaudi
Eliano Tattico – scrittore greco antico
Casperio Eliano – prefetto del pretorio sotto Domiziano e Nerva 
Claudio Eliano – filosofo e scrittore romano di lingua greca